Луций Емилий Юнк (Lucius Aemilius Iuncus) е име на:

 Луций Емилий Юнк, суфектконсул 127 г.
 Луций Емилий Юнк (консул 179 г.), суфектконсул 179 г.